Sole nero (Schwarze Sonne) – simbolo della runologia esoterica
Sole nero (Sol niger) – simbolo alchemico ed ermetico, utilizzato da Marsilio Ficino per indicare la Nigredo, dallo Splendor Solis e dalla Philosophia Reformata di Johann Daniel Mylius per indicare l'illuminazione della putrefazione
Sole nero – simbolo della mitologia mesoamericana legato al mito dei cinque soli
Sole nero – dipinto di Odilon Redon del 1900
Sole nero – singolo dei Litfiba
Il Sole nero – album di Barbara del 1969
L'angelica avventuriera - Sole nero (Soleil noir) – film  diretto da Denys de La Patellière del 1966  
Il sole nero – film del 2007 diretto da Krzysztof Zanussi
Sole nero (Black Sun) – episodio della serie televisiva Spazio 1999
Sole nero – dicitura alternativa per l'oggetto astronomico ipotetico stella nera

Pagine correlate
 Black Sun